Bilboquet est un nom commun et un nom propre qui peut désigner :
 le bilboquet, jeu d'adresse ;
 le Kendama, ou bilboquet japonais ;
 un petit travail d'imprimerie ;
 Bilboquet, nom de scène de François Julien Bontemps ;
 Bilboquet, revue de poésie publiée en 1923 par Antonin Artaud, sous le pseudonyme de Eno Dailor ;
 Bilboquet, maison d'édition française ;
 Bilboquet, hebdomadaire de bande dessinée pour enfants (1938-1939) ;
 Bil Bo K, une revue d'artistes franco-belge ;
 Le Bilboquet, un café-théâtre situé à Fribourg, en Suisse ;
 Le Bilboquet, un broue-pub québécois à Saint-Hyacinthe. 
 Le Bilboquet, un ancien cinéma parisien aujourd'hui dénommé le Beau Regard ;
 Le Bilboquet homéopathique, film muet français (1907) ;
 La femme-bilboquet, surnom donné à Mauricia Coquiot.

Nom de scène